Улица Софьи Перовской — одна из основных магистралей восточной части Кировского района Астрахани. Начинается от улицы Ноздрина в историческом районе Большие Исады и идёт с запада на восток до Латвийской улицы, пересекая улицы Магнитогорскую, Грузинскую, Никитинский переулок, улицы Кутумную, Валерии Барсовой, Студенческую, Нововосточную, Началовское шоссе, улицы Покровская Роща и Запрудную.

История 
В 1837 году утверждено название Епанчинская улица. До 1920 Огородная, также  Садово-Огородная или Садо-Огородная. В 1920 была переименована в честь Софьи Львовны Перовской.

Примечания 

Улицы Астрахани
Улицы, названные в честь Софьи Перовской